Marktplatz 17 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marktplatz 17 (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Marktplatz 17 in Bad Neustadt an der Saale, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Neustadt an der Saale #Marktplatz
 Marktplatz 17 in Einbeck, siehe Marktplatz Einbeck #Marktplatz 17/19
 Marktplatz 17 in Münnerstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Münnerstadt